Příjmení Vaněk či Vaňková mělo v roce 2011 v Česku 15 702 osob. Podobné příjmení Vanek nebo Vanková má 256 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:
 Antonín Vaněk – český politik
 Daniel Vaněk (* 1965) – český forenzní genetik
 Eduard Vaněk (1915–1982) – český fotbalista
 Ferdinand Vaněk (1849–1939) – český malíř, středoškolský profesor a vlastivědný pracovník
 Filip Vaněk (* 1996) – český fotbalista
 František Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 František Bernard Vaněk (1872–1943) – kněz, spisovatel a kulturní organizátor, popravený nacisty
 František Oldřich Vaněk (1857–1923) – archivář a vynálezce, propagátor letectví
 Jan Vaněk (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Vanek (1929–1992) – slovenský bezpartijní poslanec FS za normalizace
 Jaroslav Vaněk (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Jindřich Vaněk (1888–1965) – český fotograf, původně architekt
 Jiří Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Joe Vaněk (* 19??) – česko-irský operní designer a divadelní režisér
 Josef Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Karel Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Ladislav Vaněk (1906–1993) – učitel chemie a tělesné výchovy, sokolský odbojář
 Ludvík Vaněk (1860–1926) – český politik, poslanec za národní demokraty
 Miroslav Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Ondřej Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Petr Vaněk (* 1979) – český herec
 René Vaněk (* 1983) – český spisovatel a grafik
 Roman Vaněk (* 1969) – kuchař a šéf Pražského kulinářského institutu
 Rostislav Vaněk (* 1945) – český typograf, grafický designér
 Thomas Vanek (* 1984) – rakouský hokejista
 Tomáš Vaněk – více osobností, viz rozcestník
 Vladimír Vaněk (1895-1965) – československý legionář, špion a diplomat
 Zdeněk Vaněk (* 1968) - český házenkář

ženská podoba s přechýlením
 Irena Vaňková – česká jazykovědkyně
 Ivana Vaňková (* 1978) – česká herečka
 Kateřina Vaňková (1989) – česká tenistka
 Lenka Vaňková – česká germanistka
 Ludmila Vaňková (1927–2022) – česká spisovatelka
 Markéta Vaňková (* 1977) – česká politička ODS, krajská a městská zastupitelka
 Pavla Pivoňka Vaňková (* 1976) – česká politička hnutí STAN, poslankyně
 Šárka Vaňková (* 1987) – česká zpěvačka

jiné osoby
 Vaněk Černohorský z Boskovic (†1438)– moravský husitský šlechtic
 Vaněk Černohorský z Boskovic mladší (†1465)

literární postavy
 Ferdinand Vaněk – postava ze hry Václava Havla Audience
 účetní šikovatel Vaněk – postava z románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška
 Jan Vaněk – student z filmu Cesta do hlubin študákovy duše z roku 1939

frazém
 poradit se s Vaňkem – dát se na útěk, zejména ze strachu (zbaběle) utéct

podobná příjmení
 Vaněček
 Vaník
 Vaníček

Ulice 
 Vaňkova (Praha)

Podobné názvy 
 Vaňkovka

Reference

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení